Waldheim může být:

příjmení
 Kurt Waldheim (1918–2007), právník, diplomat a devátý prezident Rakouska
 Johann Fischer von Waldheim (1771–1853),  německý a ruský anatom, entomolog a paleontolog

místopisný název
 Waldheim, původní název zaniklé obce Zahájí na území obce Lesná v okrese Tachov, později dělené na Přední Zahájí (Vorder Waldheim) a Zadní Zahájí (Hinter Waldheim)
 Waldheim (Sasko) – město ve středním Sasku